Соболинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Соболинское сельское поселение — входит в Пожарский район Приморского края;
 Соболинское сельское поселение — входит в Сандовский район Тверской области.